Melinda steht für:

 Melinda (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Melinda (Fliege)
 Melinda (Belize), Ort
 Melinda (Unternehmen), italienisches Agrarkonsortium
 Feline Melinda, Melodic-Metal-Rock-Band aus Südtirol
 Tatort: Melinda, deutscher TV-Krimi
 Trofeo Melinda, italienisches Radrennen

Siehe auch:

 Melinda und Melinda, Film
 Majlinda